Pisseleu (Oise)

Anne de Pisseleu (1508- v. 1575), favorite de François I de France
Charles de Pisseleu (1495-1564), frère de la précédente et évêque de Mende.